Гюссинг () или Неметуйвар (венг. Németújvár) — город, окружной центр в Австрии, в федеральной земле Бургенланд. Испокон веков служил цитаделью венгерского магнатского рода Баттьяни.

Входит в состав округа Гюссинг. . Официальный код — 10 405.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Петер Фадасц (АНП) по результатам выборов 2007 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 25 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 10 мест.

Фотографии

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Бургенланда
Окружные центры Бургенланда